En Pologne, Pruszków désigne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pruszków, un village

dans la voïvodie de Łódź
 Pruszków, un village dans le powiat de Łask
 Pruszków, un village dans le powiat de Skierniewice

dans la voïvodie de Lubusz
 Pruszków, un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Pruszków, une ville 
 Powiat de Pruszków